Secci ist der Familienname folgender Personen:

 Roberto Secci, italienischer Fußballspieler
 Antonio Secci (* 1944), italienischer Künstler
 Francesca Secci (* 1990), italienische Schwimmerin
 Daniele Secci (* 1992), italienischer Kugelstoßer

Siehe auch:
 Secchi